La competizione del decathlon di atletica leggera ai Giochi della V Olimpiade si tenne dal 13 al 15 luglio 1912 allo Stadio Olimpico di Stoccolma.

Risultati

100 metri piani

Salto in lungo

Lancio del peso

Salto in alto

400 metri

Lancio del disco

110 ostacoli

Salto con l'asta

Lancio del giavellotto

1500 metri

Classifica Finale

Note

Collegamenti esterni
  Athletics at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Decathlon su Sports-reference.com

Atletica leggera ai Giochi della V Olimpiade
1912